Bombardiella är ett släkte av svampar. Bombardiella ingår i ordningen Sordariales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bombardiella